Anagallis L. è un genere di piante florescenti della famiglia delle Myrsinaceae, comunemente chiamate mordigallina o bellichina.

Descrizione
Sono piante caduche o perenni, che crescono in ciuffi in aree non coltivate. Gli steli sono curvi, le foglie opposte, a volte alternate in piccolo numero sulla sommità dello stelo. Alcune specie producono fiori di vari colori, radialmente simmetrici con 5 petali. La corolla consiste di un tubo corto e 5 lobi. I fiori restano aperti soltanto sotto la luce solare diretta.

Tassonomia
In passato furono classificate come membri della famiglia delle primule (Primulaceae), ma uno studio genetico e morfologico di Källersjö e altri dimostrò che appartengono alla  famiglia delle Myrsinaceae. Nella classificazione APG la famiglia delle Primulaceae si è espansa fino a includere le Myrsinaceae, quindi il genere Anagallis è stato ricompreso in sensu lato nella famiglia delle Primulaceae.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Primulaceae